Bane (band), een Amerikaanse hardcore band.
 Bane (DC), een superschurk uit de strips van DC Comics
 Bane (Matrix), een personage uit de Matrix-filmtrilogie.
 Bane (Stargate SG-1), een aflevering van Stargate SG-1.
 Bane (Libanon), een plaatsje in het Bsharri-district in Libanon
 Bane (departement), een departement van Burkina Faso
 Darth Bane, een Sith Lord uit Star Wars